Фёдор Григорьевич Бровко , с. Попенки — 24 января 1960, Кишинёв) — партийный и государственный деятель Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики и Молдавской ССР.

Биография 
Член ВКП(б) с 1927 года. В 1927—1930 гг. обучался в Балтской партийной школе.

После окончания партшколы с 1930 по 1937 работал заведующим отделом пропаганды и агитации Дубоссарского, Котовского, Слободзейского районных комитетов КП(б)Украины (Молдавская АССР).

В 1937 назначен первым секретарем Слободзейского районного комитета КП(б) Украины Молдавской АССР.

Через год — заместитель председателя, и. о. председателя СНК Молдавской АССР (1938—1940).

Затем переведен 1-м заместителем председателя СНК Молдавской АССР, а с 7 июня 1940 по 8 февраля 1941 — председатель Президиума Верховного Совета Молдавской АССР.

Затем до 26 марта 1951 трудился председателем Президиума Верховного Совета Молдавской ССР.

Одновременно с 1 марта 1941 года избран заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Входил в состав Бюро ЦК КП(б) Молдавии.

Вместе с двумя другими руководителям Молдавской ССР предложил, чтобы южная граница республики включала и те районы Украины, где молдаване проживали компактно, а именно Рени, Болград, Измаил, однако Сталин это предложение отклонил.

В 1951 в ходе чистки партийно-хозяйственного аппарата республики, Ф. Г. Бровко был снят со своего поста.

Позже с 1951 по 1958 гг. работал на ответственных, но не руководящих должностях в Министерствах мясо-молочной, затем лесной промышленности, социального обеспечения Молдавской ССР.

Депутат Верховного Совета СССР 2, 3 созывов.

Награды 
 Орден Ленина (1956)
 Орден Трудового Красного Знамени

Ссылки 
 Спикеры Молдовы в советское время

Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 2-го созыва
Депутаты Совета Союза 3-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Молдавской ССР
Депутаты Совета Союза от округов Молдавской ССР
Председатели Президиума Верховного Совета Молдавской ССР
Члены Бюро ЦК КП Молдавии
Первые секретари Слободзейского райкома КП Молдавии
Председатели Президиума Верховного Совета Молдавской АССР
Главы правительств АССР
Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР